Banjarasri (Kalibawang)
 Banjarasri (Tanggulangin)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing